Приво́льное () — село,
Привольненский сельский совет,
Солонянский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225086001. Население по переписи 2001 года составляло 1131 человек.

Является административным центром Привольненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Гайдамакское,
Малиновка,
Маяк,
Никольское,
Новотерноватка,
Петровское,
Трудолюбовка
и ликвидированное село
Новогригоровка.

Географическое положение 
Село Привольное находится на правом берегу реки Мокрая Сура в месте впадения в неё реки Камышеватая Сура,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Трудолюбовка,
на противоположном берегу — село Петровское,
на противоположном берегу реки Камышеватая Сура — село Никольское.
Через село проходит железная дорога, станция Платформа 252 км

Происхождение названия 
Название «Привольное» появилось со времён крепостного права. Привольное находилось рядом со свободным селом Сурско-Михайловка, то есть «при вольном».
На территории Украины 22 населённых пункта с названием Привольное.

История 
Село Привольное появилось в XIX веке. Первое письменное упоминание в исторических документах датируется 1858 годом, когда указывалось, что в Привольном было 80 домов. Среди населения распространено название села — Великое Захарино (укр. Велике Захарино).

В 30-х годах заведующим педагогической частью средней школы в с. Привольное Солонянского р-на работал Сидяга Петр Степанович (1893-1938), расстрелянный за контрреволюционную агитацию

Экономика 
 Привольнянское ХПП.
 «Агро-Интвест», ООО.
 Привольнянский тубдиспансер Солонянской ЦРБ.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
Свято-Покровский храм

Известные жители и уроженцы 
 Махота, Пётр Семёнович (1920—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Сенагин Иван Леонтьевич (1915—1996) — Герой Советского Союза

Галерея

Примечания